Buscher ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Siedhoff-Buscher (1899–1944), deutsche Kunsthandwerkerin
 Clemens Buscher (1855–1916), deutscher Bildhauer, Holzschnitzer und Hochschullehrer
 Franz Buscher (?–1932), deutscher Zeitungsverleger
 Franz Anton Buscher (1825–1879), deutscher Bildhauer
 Heide Streiter-Buscher (* 1938), deutsche Literaturhistorikerin

 Heizo Buscher (1564–1598), deutscher evangelischer Geistlicher und Konrektor
 Henning Müller-Buscher (* 1944), deutscher Musikverleger
 Marduk Buscher (* 1959), deutscher Medienwissenschaftler und -unternehmer
 Margarete Buscher (1938–1991), deutsche Leichtathletin
 Michael Buscher (* 1965), deutscher Manager
 Paulus Buscher (1928–2011), deutscher Künstler, Autor und Widerstandskämpfer
 Sebastian Buscher (1849–1926), deutscher Bildhauer
 Thomas Buscher (1860–1937), deutscher Bildhauer

 Vitus Buscher (auch Veit Buscher; 1531–1596), deutscher Pastor, Schulrektor in Hannover und Autor

Siehe auch:
 Büscher
 Buschehr, Stadt im Iran